Адмирал Кузнецов:

 Кузнецов, Николай Герасимович — Адмирал Флота Советского Союза.
 «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» — российский авианесущий крейсер.
 Медаль «Адмирал Кузнецов» — военно-морская медаль Министерства обороны Российской Федерации.

См. также 
 Кузнецов